Az 1988-as Australian Open férfi versenyét a svéd Mats Wilander az ausztrál Pat Cash előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Elődöntős)
  Stefan Edberg (Elődöntős)
  Mats Wilander (Bajnok)
  Pat Cash (Döntős)
  Yannick Noah (Negyedik kör)
  Anders Jarryd (Negyeddöntős)
  Henri Leconte (Harmadik kör)
  Slobodan Zivojinovic (Harmadik kör)

  Jakob Hlasek (Első kör)
  Amos Mansdorf (Első kör)
  Peter Lundgren (Második kör)
  Christo Van Rensburg (Harmadik kör)
  Paul Annacone (Első kör)
  Jonas Svensson (Negyedik kör)
  Kelly Evernden (Első kör)
  Wally Masur (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1